2 miejscowości w Polsce: 
 Rynarcice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Rynarcice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Korfantów